Matthew Nieto, dit Matt Nieto, (né le  à Long Beach situé dans l'État de Californie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie 
Issu de l'Équipe nationale de développement des États-Unis, Nieto joue trois saisons pour l'équipe de hockey des Terriers de l'Université de Boston. Au terme de sa première saison universitaire, il est sélectionné par les Sharks de San José en deuxième ronde du repêchage d'entrée de 2011 dans la Ligue nationale de hockey. Il devient professionnel au cours de la saison 2012-2013 en jouant 11 matchs avec les Sharks de Worcester, club-école de San José dans la Ligue américaine de hockey. Il fait ses débuts dans la LNH le , lors du premier match de la saison 2013-2014 des Sharks de San José.

Le , il est réclamé au ballottage par l'Avalanche du Colorado.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2008-2009 || US National Development Team -18 ans || Ind || 13 || 6 || 8 || 14 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || US National Development Team -18 ans  || NAHL || 38 || 11 || 24 || 35 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || US National Development Team -18 ans || USHL || 21 || 14 || 14 || 28 || 19 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || US National Development Team -17 ans || USHL || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Terriers de Boston || NCAA || 39 || 10 || 13 || 23 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Terriers de Boston || NCAA || 37 || 16 || 26 || 42 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Terriers de Boston || NCAA || 39 || 18 || 19 || 37 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sharks de Worcester || LAH || 11 || 2 || 4 || 6 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Sharks de Worcester || LAH || 2 || 2 || 3 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Sharks de San José || LNH || 66 || 10 || 14 || 24 || 16 || 7 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 2014-2015 || Sharks de San José || LNH || 72 || 10 || 17 || 27 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sharks de San José || LNH || 67 || 8 || 9 || 17 || 10 || 16 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| rowspan=2 | 2016-2017 || Sharks de San José || LNH || 16 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| Avalanche du Colorado || LNH || 43 || 7 || 4 || 11 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Avalanche du Colorado || LNH || 74 || 15 || 11 || 26 || 14 || 6 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2018-2019 || Avalanche du Colorado || LNH || 64 || 4 || 19 || 23 || 8 || 12 || 4 || 3 || 7 || 2
|-
| 2019-2020 || Avalanche du Colorado || LNH || 70 || 8 || 13 || 21 || 6 || 14 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH || 28 || 5 || 2 || 7 || 4 || - || - || - || - || -	
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH || 70 || 6 || 11 || 17 || 19 || - || - || - || - || -	

| 570 || 73 || 102 || 175 || 105 || 55 || 8 || 13 || 21 || 16

Au niveau international 

| 2009 || align="left"|  - 18 ans|| align="left"| Championnat du monde - de 18 ans || 7|| 4|| 0|| 4|| 12|| +5|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2010 || align="left"|  - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - de 18 ans || 7|| 1|| 3|| 4|| 4|| +2|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en novembre 1992
Naissance à Long Beach (Californie)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Sharks de San José
Choix de repêchage des Sharks de San José
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avalanche du Colorado